Peel Sessions – sesje nagraniowe rejestrowane na potrzeby programu Johna Peela w stacji radiowej BBC Radio 1.

Termin Peel Sessions może odnosić się także do tytułów niektórych wydawnictw zawierających materiał zarejestrowany podczas w/w sesji:
 BBC Radio 1 John Peel Sessions – album grupy I Am Kloot
 John Peel Sessions – album grupy Laibach
 Peel Sessions – EP grupy The Smashing Pumpkins
 The John Peel Sessions – kompilacja grupy The Birthday Party
 The Peel Session  – album grupy Bratmobile
 The Peel Session – EP grupy múm
 The Peel Sessions – EP grupy The Birthday Party
 The Peel Sessions – EP grupy Bolt Thrower
 The Peel Sessions – EP grupy The Slits
 The Peel Sessions – album grupy The Cure
 The Peel Sessions – album grupy Napalm Death
 The Peel Sessions – album grupy Carcass
 The Peel Sessions – album PJ Harvey
 The Peel Sessions – album grupy The Ruts
 The Peel Sessions – album grupy Thin Lizzy
 The Peel Sessions 1979-1981 – kompilacja grupy Killing Joke
 The Peel Sessions II – EP grupy The Birthday Party

Zobacz też 
 BBC Sessions (ujednoznacznienie)